Bulle kan avse:

 Bulle – ett bakverk
 Småfranska (dialektalt)
 Taxi - slanguttryck i Stockholm

Geografi

Frankrike 

 Bulle, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Bulles, departementet Oise i regionen Hauts-de-France,

Schweiz 

 Bulle, Fribourg – stad och kommun i kantonen Fribourg,